Petreni – wieś w okręgu Alba, w gminie Bucium
 Petreni – wieś w okręgu Harghita, w gminie Mărtiniș
 Petreni – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Băcia